3 — цифра
 3 — натуральне число три
 3 — 3-тій рік до нашої ери
 3 — 3-тій рік нашої ери
 3 — 3-тє тисячоліття до нашої ери
 3 — 3-тє тисячоліття нашої ери
 3 — селище, Стрітенський район, Забайкальський край, Росія

Див. також 
 III (значення)